El nombre Tigran Martirosian puede referirse a las siguientes personas:

Tigran Martirosian, halterófilo armenio nacido en 1983;
Tigran Martirosian, halterófilo armenio nacido en 1988.